Nada a Perder (álbum) - álbum do cantor Carlinhos Felix, lançado em 1995
 Nada a Perder (livro) - livro de Edir Macedo
 Nothing to Lose (filme) -  filme de 1997
 Nada a Perder (filme) - filme de 2018
 Nada a Perder 2 (filme) - filme de 2019

Desambiguação